Mandalasari (Cikancung), een bestuurslaag in Indonesië
Mandalasari (Cipatat), een bestuurslaag in Indonesië
Mandalasari (Kadungora), een bestuurslaag in Indonesië
Mandalasari (Mandalawangi), een bestuurslaag in Indonesië
Mandalasari (Puspahiang), een bestuurslaag in Indonesië
Mandalasari (Sragi), een bestuurslaag in Indonesië